Herman I van Keulen (870-924), aartsbisschop van Keulen (890-924)
 Herman I van Zwaben (+949), hertog van Zwaben (926-949)
 Herman I van Werl, graaf van Werl (midden 10e eeuw)
 Herman van Lotharingen (+996), paltsgraaf van Lotharingen
 Herman I van Meißen (+1038), markgraaf van Meißen (1009-1031)
 Herman I van Baden (1040-1074), markgraaf van Verona (1061-1074) en Baden (1073)
 Herman I van Winzenburg, graaf van Winzenburg (begin 12e eeuw)
 Herman I van Weimar-Orlamünde (1125-1176), graaf van Weimar-Orlamünde (1167-1176)
 Herman I van Thüringen (1155-1217), landgraaf van Thüringen (1190-1217)
 Herman I van Loon (+1252), graaf van Lohn (1221-1252)
 Herman I van Henneberg (1224-1290), graaf van Henneberg 
 Herman I van Hessen (+1370), landgraaf van Hessen (1336-1370)